Рио Канела има више значења:

 Рио Канела (Мијаватлан де Порфирио Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Рио Канела (Сан Карлос Јаутепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику